Reinfeld ist der Name folgender Orte:

 Reinfeld (Holstein), Stadt im Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein
 Reinfeld, Ortsteil von Templin im Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Reinfeld, Kreis Rummelsburg, Pommern, deutscher Name von Barnowiec (Kołczygłowy), Woiwodschaft Pommern
 Reinfeld-Hammer, Kreis Rummelsburg, Pommern, deutscher Name von Słosinko, Woiwodschaft Pommern
 Reinfeld, Kreis Belgard, Pommern, deutscher Name von Bierzwnica, Woiwodschaft Westpommern

Reinfeld ist der Familienname folgender Personen:
 Fred Reinfeld (1910–1964), US-amerikanischer Schachspieler und -schriftsteller
 Gerhard Reinfeld (* 1944), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Konstantin Reinfeld (* 1995), deutscher Musiker

Siehe auch:
 Kloster Reinfeld in Reinfeld (Holstein)
 Rainfeld
 Reinfelder
 Reinsfeld
 Reinfeldt
 Rheinfeld, Ortsteil von Dormagen 
 Rheinfelden